Plusieurs régiments français ont reçu la dénomination « régiment de Mortemart » :
 Le régiment de Mortemart (1702-1712)
 Le Régiment de Mortemart (armée des émigrés), un régiment d'infanterie de l'armée des émigrés.

Homonymie d'unités militaires